North Okanagan—Shuswap (auparavant Okanagan—Shuswap) est une circonscription électorale fédérale canadienne de la Colombie-Britannique.

Circonscription fédérale 

La circonscription se situe au sud-est de la Colombie-Britannique et représente les villes de Salmon Arm, Vernon, Coldstream, Lumby et Armstrong.

Les circonscriptions limitrophes sont Kamloops—Thompson—Cariboo, Kelowna—Lake Country, Kootenay—Columbia, Okanagan—Coquihalla et Colombie-Britannique-Southern Interior.

Historique 
La circonscription a été créée en 1987 à partir des circonscriptions de Kamloops—Shuswap et d'Okanagan-Nord.

Résultats électoraux

Notes et références

Voir aussi 
Circonscription de North Okanagan—Shuswap — Statistique Canada
Circonscription de North Okanagan—Shuswap — Élections Canada

Circonscription fédérale en Colombie-Britannique